

Astronomia
 21450 Kissel – asteroide della fascia principale

Gastronomia
 Kissel – dolce a base di frutta

Persone
Clemens Kissel – incisore, disegnatore e scrittore tedesco
Hans Kissel – generale tedesco
Hans-Michael Kissel – scultore tedesco
Wilhelm Kissel – ingegnere tedesco